Комодо:

 Комодо — острів в Індонезії;
 Комодо — національний парк в індонезійському архіпелазі;
 Комодо — музичний темп;
 Комодо — художній фільм 1999 року, трилер (англ.).

Див. також 
 Комодський варан — вид ящірок із родини варанів;
 ActiveState Komodo — інтегрована середовище розробки та текстовий редактор;
 Comodo Group — американська компанія, виробник програмного забезпечення.